Samper steht für:

 Samper (Huesca), Ort in Spanien

Samper ist der Familienname folgender Personen:
 Baltasar Samper i Marquès (1888–1966), mallorquinischer Pianist, Dirigent, Komponist und Volksliedforscher
 Bernardo Samper (* 1982), kolumbianischer Squashspieler
 Cristián Samper (* 1965), US-amerikanischer Tropenbiologe kolumbianischer Herkunft
 Ernesto Samper (* 1950), kolumbianischer Politiker (Partido Liberal Colombiano, PLC); 1994 bis 1998 Staatspräsident der Republik Kolumbien
 Jesús Samper († 2015), spanischer Jurist und Fußballfunktionär
 Jordi Samper Montaña (* 1990), spanischer Tennisspieler
 Ricardo Samper Ibáñez (1881–1938), spanischer Politiker und Ministerpräsident Spaniens (Presidente del Gobierno)
 Rudolf Samper (1912–2001), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Sergi Samper (* 1995), spanischer Fußballspieler